Кенар

 Ке́нар (ке́нарь) — самец канареек
 Кенар — посёлок в Туркмении (бывш. Уфра)
 Ферейду́н-Кена́р () — город на севере Ирана в провинции Мазендеран.